Еленинск — название населённых пунктов:

Россия 
 Еленинск — деревня в Баяндаевском районе Иркутской области.
 Еленинск — деревня в Идринском районе Красноярского края.